Estoril Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Estoril Open rozgrywany w dniach 30 kwietnia – 6 maja 2007 roku w Estoril na kortach ziemnych o puli nagród 510 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007

en:2007 Estoril Open
it:Estoril Open 2007